Grindal ist der Familienname der folgenden Personen:

 Alan Grindal (* 1940), australischer Radrennfahrer
 Are Grindal, norwegischer Militärmusiker 
 Edmund Grindal (1519–1583), englischer Geistlicher und Erzbischof von Canterbury
 Gracia Grindal (* 1943), US-amerikanische Kirchenmusikerin und Hochschullehrerin 
 William Grindal († 1548), englischer Gelehrter